Adam Stanisław Sapieha (1828-1903), membre de la Diète de Galicie
 Adam Stefan Sapieha (1867-1951), archevêque de Cracovie, cardinal